Євробачення, засноване в 1954 році в Женеві, Швейцарія, є телевізійною мережею, яка є частиною Європейського мовлення.

Євробачення було створене з метою обміну телевізійними програмами та, згодом, кадрами телевізійних новин (через щоденний обмін новинами Євробачення - EVN). Перша офіційна передача Євробачення відбулася 6 червня 1954 року.

У цьому ж Європейському союзі мовлення є радіостанція Єврорадіо.

Передумови 
Назва «Євробачення» спочатку була придумана британським журналістом Джорджем Кемпі, коли писав для «Evening Standard», і була прийнята Європейською спілкою радіомовлення і телебачення для своєї мережі. 

Перша офіційна передача Євробачення відбулася 6 червня 1954 року, де було показано фестиваль Нарцисів у Монтре, Швейцарія, після чого відбулася вечірня програма з Риму, включаючи екскурсію Ватиканом, звернення Папи Пія XII та апостольське благословення.  

Євробачення управляється Департаментом операцій Євробачення Євросоюзу і пропонує постійне висвітлення Європи, Америки, Близького Сходу, Північної Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також спеціальне висвітлення Африканського континенту та Тихоокеанського краю.

На сьогоднішній день, не обмежуючись лише Європою, Євробачення охоплює 75 організацій телевізійного мовлення, розташованих у 56 країнах Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Крім того, в Європі, Африці, Америці, Азії та Океанії існує 61 асоційована організація з мовлення.

Події 
Європейська спілка радіомовлення і телебачення у співпраці з відповідним ведучим мовником організовує змагання та заходи, в яких можуть брати участь його члени, якщо вони цього бажають. До них належать:

Конкурс пісні Євробачення 

Конкурс пісні Євробачення  - щорічний міжнародний пісенний конкурс, який вперше відбувся у Лугано, Швейцарія, 24 травня 1956 року. Участь взяли 7 країн - кожна подала по 2 пісні, загалом 14. Це був єдиний конкурс, в якому було виконано більше однієї пісні на країну: з 1957 року всі конкурси дозволяли по одному вступу на кожну країну. У 1956 році перемогу отримала країна, Швейцарія.  У цьому конкурсі можуть брати участь лише країни, які є членами ЄВС.  Першим переможцем стала Швейцарія, а останньою - Італія. Першим приймаючим містом було Лугано, а недавнім - Турин.

Let the Peoples Sing 
Let the Peoples Sing (Нехай співають народи) - це дворічне хорове змагання, учасники якого обираються з радіозаписів, які записали учасники радіо Європейської спілки радіомовлення і телебачення. Фінал, що охоплює три категорії та близько десяти хорів, пропонується у прямому ефірі всім членам Європейської спілки радіомовлення і телебачення. Загальний переможець нагороджується Silver Rose Bowl.

Jeux Sans Frontières 
Jeux Sans Frontières (Ігри без кордонів) було загальноєвропейським телевізійним ігровим шоу. У первісній концепції він транслювався з 1965 по 1999 рік під егідою Європейської спілки радіомовлення і телебачення. Початкове шоу закінчилося в 1982 році, але було відроджено в 1988 році з іншим кольором націй, і його приймали менші мовники.

Eurovision Young Musicians 

Eurovision Young Musicians (Молоді музиканти Євробачення) - це конкурс для європейських музикантів молодше 19 років. Він організований EBU і є членом EMCY. Перші змагання відбулися в Манчестері, Велика Британія, 11 травня 1982 року. Дев'ятнадцяте та останнє видання цього змагання відбулося в Единбурзі, Шотландія, 23 серпня 2018 року.

Телевізійні змагання проводяться раз на два роки, в деяких країнах проводяться національні змагання. З часу свого заснування в 1982 році конкурс Євробачення молодих музикантів став одним з найважливіших музичних конкурсів на міжнародному рівні.

Eurovision Young Dancers 

Eurovision Young Dancers (Молоді танцівники Євробачення) - це дворічна танцювальна демонстрація, що транслюється по телебаченню по всій Європі. Перші змагання відбулися в Реджо-Емілії, Італія, 16 червня 1985 року. 16 грудня 2017 року у Празі, Чехія, відбулося п’ятнадцяте та останнє видання.

Він використовує формат, подібний до Євробачення, кожна країна, яка є членом Європейської спілки радіомовлення і телебачення, мала можливість надіслати танець, щоб боротися за звання «Юний танцюрист Євробачення». Танець може бути як сольною дією, так і танцювальною парою, і всі учасники конкурсу повинні бути у віці від 16 до 21 року та не мати професійної участі.

Дитяче Євробачення 

Дитячий конкурс пісні «Євробачення»   - щорічний міжнародний пісенний конкурс, який вперше відбувся у Копенгагені, Данія, 15 листопада 2003 року. В інавгураційному виданні взяли участь шістнадцять країн - кожна подала по одній пісні, загалом 16 заявок. У конкурсі 2003 року перемогла Хорватія, а поточним переможцем стала Франція з новою системою голосування. Першим приймаючим містом був Копенгаген (2003), а недавнім- Варшава (2020).

Конкурс танців Євробачення 

Танцювальний конкурс Євробачення (не плутати з Конкурсом молодих танцюристів Євробачення) - це міжнародний конкурс танців, який вперше відбувся у Лондоні, Велика Британія, 1 вересня 2007 року. Конкурс був повторений у 2008 році, коли він проходив у Глазго, Сполучене Королівство, але з тих пір не проводився.

Eurovision Magic Circus Show 

Магічне Циркове Шоу - це розважальне шоу, організоване Європейською спілкою радіомовлення і телебачення, яке розпочалося в 2010 році. Діти у віці від 7 до 14 років, що представляють країни, що входять до Європейської спілки радіомовлення і телебачення, виконують різноманітні циркові актори в Женевському Різдвяному цирку. Головне шоу також супроводжує оркестр шоу Magic Circus Show.

Хор Євробачення 
Хор Євробачення (колишній хор року Євробачення) - це нова подія, започаткована Європейською спілкою радіомовлення і телебачення, і остання подія, що відбудеться з часів Євробачення Магічного Циркового Шоу. Подія складається з непрофесійних хорових колективів, які є членами  Європейської спілки радіомовлення і телебачення, а інавгураційний конкурс, який відбувся 22 липня 2017 р., організований латвійським мовником Latvijas Televīzija (LTV), збігався з церемонією закриття Європейських хорових ігор 2017 р.

European Sports Championships 
Чемпіонат Європи зі спорту - це багатопрофільна подія, в якій беруть участь деякі провідні види спорту в Європі. Європейські органи управління з легкої атлетики, плавання, їзди на велосипеді, веслування та триатлону координуватимуть свої індивідуальні чемпіонати в рамках першого видання  влітку 2018 року, що відбуватимуться у містах Берліна (вже обраних господарями для Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2018 року ) та Глазго (вже обраний господарем Чемпіонату Європи з водних видів спорту 2018 року, який тепер також прийматиме заходи з інших видів спорту).

Eurovision Asia Song Contest 
Азіатський пісенний конкурс Євробачення стане найближчим азіатсько-тихоокеанським аналогом Євробачення.  Інавгураційний конкурс складатиметься лише з одного шоу, і його ще не заплановано, хоча очікувалося, що він відбудеться у 2019 році.  На даний момент немає оголошеної дати проведення змагань.

Інші події 
Рутинна передача спортивних та культурних подій становить понад 15 000 годин передачі на рік. До гучних подій Євробачення належать:

 The Proms
 Eastertime papal blessing Urbi et Orbi
 Euroclassic Notturno
 Palio in Siena
 Золота троянда
 Musikantenstadl
 Stadlshow
 Новорічний концерт Віденського філармонічного оркестру
 Summer Night Concert Schönbrunn
 Congratulations: 50 Years of the Eurovision Song Contest
 Eurovision Song Contest's Greatest Hits
 Eurosonic Noorderslag
 European Border Breakers Award
 Euroradio Folk Festival
 Rockpalast Nacht
 Eurovision Debate
 Євробачення: Європо, запали світло
 Фестиваль Санремо

Новини 
Організації телерадіомовлення також надають одне одному кадри новин (понад 30 000 окремих новин на рік) в рамках щоденних бірж Євробачення (EVN). Євробачення також є спонсором щорічної конференції новинних галузей, News Xchange. Незважаючи на схожість у назві, це не має прямого зв'язку з Євробаченням.

Eurovision Sports 
Євробачення на своєму вебсайті запропонувало безкоштовну трансляцію в Інтернеті основних спортивних подій, таких як Олімпійські ігри в Лондоні 2012, під назвою Eurovision Sports. 

Євробачення Спорт також пропонує всі ФІФА охоплення Кубків світу 2018 і 2022 

Eurosport був створений в 1989 році Європейською спілкою радіомовлення і телебаченняяк метод використання спортивних прав членів станцій.

Ідентифікатор передачі 
Телевізійні передачі Євробачення можуть бути визнані ідентифікацією Євробачення та початковою темою «Te Deum» Марка-Антуана Шарпентьє, яка з'являється до і після програми, щоб вказати глядачам, що вони пов'язані та дивляться через мережу Євробачення. Найвідоміший час для цього - до і після Євробачення, хоча більшість внесених матеріалів, таких як міжнародні естафети спортивних подій, включаючи Олімпійські ігри, таким чином не зараховуються, і тому широка громадськість в основному не знає про Залучення Євробачення. Тему було змінено, і станом на 13 лютого 2013 року у нього була фактична тема (із засліпленням кольорів)

Примітки

Посилання 
 
 Список активних членів Євробачення 
 Народження Євробачення  (французькою мовою)
 Євробачення Спорт пряма трансляція 

Телекомунікації
Сторінки з неперевіреними перекладами